Armeni steht für
 Armeni (Rethymno), eine Ortschaft (Ortsteil) der griechischen Stadtgemeinde Rethymno auf Kreta
 Armeni (Apokoronas), eine Ortschaft (Ortsteil) der griechischen Stadtgemeinde Apokoronas auf Kreta
 Armeni (Sitia),  eine Ortschaft (Ortsteil) der griechischen Gemeinde Sitia auf Kreta
 Armeni (Thessalien), eine griechische Gemeinde in der Präfektur Larisa
 eine spätminoische Nekropole bei Armeni (Rethymno)
 Armeni (Sibiu), ein Dorf in Siebenbürgen/Rumänien (deutsch Urmenen)
 Armeni (Vrancea), einen Ort in Rumänien